Geografia:
 Hope (Alaska)
 Hope (Dakota del Nord)
 Hope (Idaho)
 Hope (Indiana)
 Hope (Kansas)
 Hope (Maine)
 Hope (Nou Mèxic)
 Hope Mills, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 East Hope, població dels Estats Units a l'estat d'Idaho.
 Glen Hope, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Isle of Hope, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Pleasant Hope, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Point Hope, població dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Reid Hope King, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Spring Hope, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Miscel·lània:
 Hope and Glory, pel·lícula britànica dirigida per John Boorman i estrenada el 1987.
 Bob Hope (Eltham, Londres, 1903 – Toluca Lake, Califòrnia, 2003 ), actor i còmic estatunidenc d'origen britànic. ...
 Land of Hope and Glory, cançó patriòtica anglesa.